Pride Final Conflict 2005 foi um evento de artes marciais mistas promovido pelo Pride Fighting Championships, ocorreu em  na Saitama Super Arena em Saitama, Japão. Esse evento contou com a tão esperada luta pelo Cinturão Peso Pesado do Pride entre Fedor Emelianenko e Mirko Filipovic e também o round final do Torneio de Médios de 2005.

Resultados

Chave do Grand Prix de Médios de 2005

Referências

Ligações Externas 

2005 nas artes marciais mistas